La mosquée de la famille Atassi (en  / Jāmiʿ Āl al-Atāsī) est une mosquée de Homs, en Syrie.

Atassi